Vlag van Herten (Nederland)
Vlag van Herten (Duitsland)